Harvelka byla obec na Kysucích, která v roce 1985 jako obec zanikla v důsledku výstavby vodní nádrže Nová Bystrica. V současnosti je její katastrální území součástí obce Nová Bystrica.

Narodil se zde Viliam Judák - slovenský římskokatolický biskup, profesor církevních dějin .

Reference

Externí odkazy 

 Historie obce
 Protipožární věž v Harelke
Nová Bystrica